Koch Bihar bezeichnet:

 Koch Bihar (Stadt), eine Stadt in Westbengalen, Indien
 Koch Bihar (Distrikt), einen Distrikt in Westbengalen
 Koch Bihar, einen indischen Fürstenstaat, siehe Cooch Behar